Masahiko Ōtsuka ist der Name folgender Personen:

* Masahiko Ōtsuka (Regisseur), japanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent 

 Masahiko Ōtsuka (Judoka) (* 1986), japanischer Judoka